Chorus – chór w tragedii antycznej
 Chór (A Chorus Line) –  amerykański film muzyczny z 1985 roku
 ChorusOS – rozproszony system operacyjny

Muzyka 
 Chorus – jednostka formalna w jazzie
 Chorus – efekt gitarowy

 Chorus – album Erasure
 Chorus – singel Erasure
 Chorus – album Flying Saucer Attack
 Chorus – album Eberharda Webera 
 Chorus – zespół muzyczny wykonujący muzykę disco polo

Zobacz też 
 Horus